Eamon (auch Éamon, Eámon) bzw. Eamonn (analog Éamonn, Eámonn) (alle Varianten /i:mən/) ist ein irischer männlicher Vorname, seltener Familienname, entstanden aus dem Namen Éamonn, der seinerseits die irische Variante von Edmund (von altenglisch ead: reich, vom Glück gesegnet) darstellt.

Namensträger 

 Donncha Eamonn „Donnie“ O’Sullivan (* 1984) irischer Moderator, Fernsehautor, Musikproduzent, Stimmenimitator, Podcaster, Redakteur, Grafikdesigner, Livestreamer und Werbetexter.
 Eamonn Campbell (1946–2017), irischer Folkmusiker
 Eamon Casey (1927–2017), irischer römisch-katholischer Bischof
 Eamonn Coghlan (* 1952), irischer Leichtathlet
 Eamon Deacy (1958–2012), irischer Fußballspieler
 Eamon Doyle, bekannt als Eamon (* 1983), US-amerikanischer Musiker
 Eamonn Duggan (1874–1936), irischer Politiker
 Eamon Fitzgerald (* 1945), irischer Generalabt
 Eamon Gilmore (* 1955), irischer Politiker
 Eamonn Magee (* 1971), nordirischer Boxer
 Eamonn Martin (* 1958), englischer Langstreckenläufer
 Éamon Ó Cuív (* 1950), irischer Politiker
 Eamon O’Kane (* 1982), irischer Boxer
 Eamon Ryan (* 1963), irischer Politiker
 Eamon Sullivan (* 1985), australischer Schwimmer
 Éamon de Valera (1882–1975), irischer Politiker, erster Präsident
 Eamonn Walker (* 1962), britischer Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Irischer Personenname
Germanischer Personenname